Iliade peut faire référence à :

 Iliade, un autocar fabriqué par Renault VI, et plus tard par Irisbus.
 l'Iliade, une épopée de la Grèce Antique.